

Техніка 

 Вальцювальний стан (прокатний стан) — машина або система машин для обробки металу під тиском
 Аварійний стан споруди
 Стан — комплект колісних пар паровоза, вагона
 Стан — пристрій в молотарці, комбайні

Фізика 
 Агрегатний стан — термодинамічний стан речовини, сильно відмінний за своїми фізичними властивостями від інших станів цієї ж речовини
 Аморфний стан
 Квантовий стан — стан фізичної системи, описуваної в рамках квантової механіки
 Основний стан квантовомеханічної системи
 Збуджений стан квантовомеханічної системи
 Вектор стану
 Локалізований стан
 Делокалізований стан
 Змішаний стан
 Метастабільний стан
 Стаціонарний стан дисипативної системи

Інформаційні технології 
 Стан — шаблон проектування, що реалізує скінченний автомат в об'єктно-орієнтованому програмуванні
 Стан пам'яті
 Стани процесу

Психологія 
 Психічний стан
 Тяжкий психічний стан

Суспільство 
 Суспільний стан — (в соціології та історії) великі угруповання людей, котрі умовно об'єднані своїм правовим та економічним становищем у соціальній ієрархії
 Третій стан — непривілейована частина суспільства у феодальній Франції
 Надзвичайний стан
 Воєнний стан

Мовознавство 
 Стан дієслова — граматична категорія

Музика 
 Нотний стан — система паралельних горизонтальних ліній для записування звуків нотами

Топонім 

 Стан — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область, Казахстан
 Стан — поселення в общині Мирна, регіон Південно-Східна Словенія, Словенія
 Стан — село в общині Новий Пазар, Шуменська область, Болгарія
 Стан — село в Бабаєвському районі, Вологодська область, Росія

Інше 
 Стан — адміністративно-територіальна одиниця в дореволюційній Росії
 Стан — іноді вживаний синонім польового або військового табору
 Польовий стан — спеціально обладнаний житлово-виробничий центр на земельних масивах колгоспів, який був місцем проживання і відпочинку бригад у період польових робіт
 Стан — обставини, умови, в яких хто-, що-небудь перебуває, існує; ситуація, зумовлена певними обставинами, умовами
 Стан — те саме, що талія («дівочий стан»)
 Стан — застаріле позначення верхньої частини сукні від плечей до пояса, ліфа, кофточки
 -стан — компонент, що входить у назви багатьох країн і регіонів, наприклад Казахстан, Узбекистан тощо

Див. також 
 Становий пристав
 Станок (значення)

Посилання 
 Стан // 
 
 
 Ф. Канак. Стан //